Biografies: 

Salvador Allende Gossens (Valparaíso, 1908 - Santiago, 1973), president de Xile
Isabel Allende Bussi, política xilena filla de Salvador Allende
Isabel Allende, escriptora xilena neboda de Salvador Allende
 Ignacio Allende (1769-1811), general independentista de Mèxic
 Natxo Allende (1969), director i actor porno espanyol 
 Toponímia: 
 Allende (Cantàbria), localitat de Cantàbria
 San Miguel de Allende, municipi de l'estat de Guanajuato a la regió del Bajío, Mèxic
 Municipi d'Allende (Chihuahua), municipi de l'estat de Chihuahua
 Allende (Coahuila), municipi a l'estat de Coahuila 
 Allende (Nuevo León), municipi i la seva capital a l'estat de Nuevo León
 Ignacio Allende (Durango), població a l'estat de Durango
 Allende, antic nom de Bernabé Rivera, localitat al departament d'Artigas
 Miscel·lània:  Allende (meteorit), recollit a Mèxic l'any 1969